Arbon este un nume propriu, care se poate referi la diferite localități din,

Elveția 

 Arbon, Elveția, localitate și district din cantonul Thurgau, Elveția,
 Arbon (district), district (entitate administrativă mai mică decât cantonul) al cărui sediu este localitatea omonimă,
 Castelul Arbon, este un fost castel, actualmente Historisches Museum Arbon (în limba română, Muzeul de istorie Arbon) localizat în municipalitatea Arbon din cantonul Thurgau din Elveția.

Franța 

 Arbon, Haute-Garonne, comună în departamentul Haute-Garonne din sudul Franței.

Statele Unite ale Americii 

 Arbon, Idaho, comunitate neîncorporată din comitatul Power din statul Idaho, Statele Unite, aflat la circa 39 de km Malad City,
 Arbon Valley, Idaho, loc desemnat pentru recensământ din comitatul Power din statul Idaho, Statele Unite; localitatea se află lângă Fort Hall Indian Reservation, la vest de orașul Pocatello.

Vezi și 

 Arbonne 

Nume proprii